Niemcy:
 Döhren – dzielnica miasta Bassum
 Döhren – dzielnica miasta Melle
 Döhren – dzielnica miasta Oebisfelde-Weferlingen
 Döhren-Wülfel – okręg administracyjny Hanoweru

Inne:
 Groß Döhren
 Klein Döhren

Zobacz też:
 Dohren